Das Herreneinzel der French Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Sieger war, so wie auch im vergangenen Jahr, Rafael Nadal, der somit dieses Turnier zum zwölften Mal gewann. Er wurde damit der erste Spieler, dem es gelang, so häufig bei ein und demselben Grand-Slam-Turnier zu triumphieren. Bei den Damen war Margaret Court elf Mal bei den Australian Open erfolgreich.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand für die Herren vom 20. bis 24. Mai 2019 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen fünf Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf RolandGarros.com (englisch)

Einzelnachweise 

Herreneinzel
2019